Brandstifter bezeichnet:
 den Handelnden einer Brandstiftung

Brandstifter ist der Titel von:
 Brandstifter (William Faulkner), Kurzgeschichte von William Faulkner
 Brandstifter (1969), deutsches Filmdrama
 Brandstifter (1988), sowjetischer Jugendfilm
 Brandstifter (2009), österreichisch-schweizerischer Kurzfilm

Siehe auch: 
 Biedermann und die Brandstifter (Begriffsklärung)
 Die Brandstifter Europas